Port lotniczy Mărculeşti (rum. Aeroportul İnternatıonal Marculeşti, kod ICAO:LUBM) – port lotniczy zlokalizowany w miejscowości Mărculeşti, w Mołdawii.

M